«Дёшево и сердито» — дебютный студийный альбом российской рэп-группы Ю.Г., выпущенный на аудиокассетах в декабре 2000 года на лейбле RAP Recordz.

Альбом был записан в период с 1999 по 2000 год на московской студии M.Y.M. Recordz. В записи альбома приняли участие московские рэперы Лигалайз, Sir-J, D-Бош, Мандр (Южный Фронт), Рабы Лампы, Nonamerz и Йёри.

Альбом был выпущен лейблом RAP Recordz одновременно с альбомами групп Nonamerz («Не эгоисты») и D.O.B. («M.C. — Мастера Слова») под лозунгом «Революция свершилась». Дистрибьюцией альбома занимался концерн «Видеосервис». По словам исполнительного продюсера лейбла RAP Recordz, первый альбом группы Ю.Г. был продан в количестве 30 000 аудиокассет, которые в то время были основным носителем.

Альбом переиздавался два раза. «Ещё дешевле, ещё сердитее» вышел 24 декабря 2001 года на лейбле RAP Recordz. В первое переиздание вошло три новых трека, а также видеоклип на песню «Ещё один день, часть 2». В 2005 году альбом был полностью перезаписан с новым звучанием и переиздан на лейбле Respect Production под названием «Дёшево и сердито 2005». Песня «Финал 2000» из оригинального издания никогда не переиздавалась.

В 2012 году лейбл RAP Recordz впервые опубликовал на своём сайте цензурную версию альбома «Дёшево и сердито» в студийном качестве, и сделал альбом доступным для бесплатного цифрового скачивания.

Запись альбома 
Осенью 1999 года в офисе журнала «RAPпресс» участники группы Ю.Г. (Андрей «Кит» Чернышов и Антон «M.F.» Бобринёв) знакомятся с Дмитрием «Dime» Нечаевым, который на тот момент работал редактором журнала. Они показали ему трек «Посвящается всем» (записанный при участии Sir-J), после чего группы Ю.Г. и Nonamerz решили записать совместную композицию «Между двух океанов», вошедшую в дебютный альбом группы Ю.Г., «Дёшево и сердито». Следующим треком стала композиция «Ещё один день. Часть 2», записанная в марте 2000 года. О процессе записи трека Дайм рассказал в интервью «Inside Show»:

Трек вошёл в сборник «Лучший хип-хоп» от лейбла RAP Recordz, который вышел 29 июля 2000 года. Благодаря ротации в тематической передаче «Freestyle» на радиостанции «Станция 2000» композиция стала хитом.

На момент записи альбома двое участников группы, Виктор «Винт» Кисткин и Александр «С.О. Макъ» Тищенко, находились на службе в армии, поэтому свои куплеты Винт записал после возвращения из армии в апреле 2000 года, а Макъ записывал куплеты на студии во время увольнительных из армии. Во время одной из таких увольнительных за одну студийную сессию Макъ исполнил девять треков подряд, и все дубли с этой записи оказались окончательными. Все треки альбома спродюсировал Андрей «Кит» Чернышов, кроме двух — «Посвящается всем», «Ода уходящего года», которые он спродюсировал совместно с Sir-J'ем. Все текста для группы Ю.Г. написал Макъ, находясь в госпитале во время службы в армии. В 2005 году в интервью для рэп-портала Rap.ru Мак рассказал подробности записи альбома:

Темы композиций группы затрагивают широкий круг вопросов: от философии, поиска смысла жизни, вопросов добра и зла до социальных и бытовых проблем, с которыми ежедневно сталкивается каждый, при этом в песнях нет ни одной строчки неправды или вымысла. Все истории — это истории из жизни Ю.Г.’ов и их близких друзей.

В 2001 году на сайте лейбла RAP Recordz вышла статья от участников группы Ю.Г., описывающих каждый трек в переиздании альбома.

Видеоклип 
Главной песней в альбоме считалась «Ещё один день, часть 2». Осенью 2000 года было снято две версии видеоклипа на песню «Ещё один день, часть 2». Первая версия видеоклипа, названная «версия Ю.Г.», вышла в альбоме «Ещё дешевле, ещё сердитее» 24 декабря 2001 года, а вторая версия, «версия Nonamerz», вышла в альбоме «Всё ещё не эгоисты» группы Nonamerz 21 января 2002 года. Говоря о различиях версий, надо сказать, что «версия Ю.Г.» выполнена в серо-зелёной гамме с большим количеством уличных съёмок, а «версия Nonamerz» наоборот — цветная, а основа ролика — клубное выступление групп. Премьера одной из версий видео должна была состояться на телеканале «MTV Россия» по выбору руководства канала в декабре 2001 года, но клип так и не был показан. Обе версии видеоклипа можно было скачать на сайте RAP Recordz в конце января 2002 года.

Приём критиков 
В 2001 году белорусская «Музыкальная газета» назвала альбом «Дёшево и сердито» «неплохим альбомом, действительно заслуживающим внимания».

В 2001 году главный редактор журнала «RAPпресс», Константин «Крыж», назвал первый альбом группы Ю.Г. одним из лучших рэп-альбомов 2000 года наряду с альбомами групп Nonamerz и D.O.B..

В 2001 году журнал «Птюч» написал, что новый альбом московской группы Ю.Г. «грузит невероятно»:

В 2004 году портал Rap.ru отметил, что ЮГ отличался жёстким стилем и бескомпромиссными текстами, как правило — социальной направленности, а их альбом «Дёшево и сердито» плотно встряхнул Москву и регионы — это был шаг в высшую лигу хип-хопа.

В 2007 году главный редактор сайта Rap.ru, Андрей Никитин, назвал альбом одним из главных альбомов русского рэпа 2000 года.

В 2009 году редакторы сайта Rap.ru, Андрей Никитин и Руслан Муннибаев, поместили альбом в свой список «10 важнейших альбомов русского рэпа»:

В 2015 году музыкально-развлекательный портал The Flow написал, что дебютный альбом «Дёшево и сердито» превратил Ю.Г. в одного из лидеров московской андерграунд-сцены, а за стиль продакшена и откровенные текста сравнил группу Ю.Г. с американской рэп-группой Mobb Deep.

В 2018 году российский портал Rap.ru создал интернет-опрос ​«Помнишь ли ты альбом Ю.Г. „Дёшево и сердито“», в котором назвал альбом «классическим альбомом русского рэпа», а также добавил, что «в своё время этот альбом стал настоящим откровением, произвёл эффект разорвавшейся бомбы и навсегда вошёл в историю отечественного хип-хопа».

Список композиций

Оригинальное издание 

 Запись, сведение и TAPE-мастеринг: Ян И. С. на студии M.Y.M. Recordz, Москва
 Лейбл: RAP Recordz

Переиздание 2001 года (Ещё дешевле, ещё сердитее) 

 Запись, сведение и TAPE-мастеринг: Ян И. С. на студии M.Y.M. Recordz, Москва
 Исполнительный продюсер: Dime
 Лейбл: RAP Recordz

Переиздание 2005 года (Дёшево и сердито 2005) 

 Запись, сведение и TAPE-мастеринг: Ян И. С. (Янис Иванович Сурвилло) на студии M.Y.M. Recordz, Москва, 2004—2005 гг.
 Лейбл: Respect Production

Чарты и ротации 
С августа 1999 по май 2001 года песни из первого альбома звучали в программе «Freestyle» на радио «Станция 2000», включая их хит «Ещё один день. Часть 2» (feat. Nonamerz & Мандр).

В 2003 году песни «Ещё один день. Часть 2» и «Новый раунд/Свежая кровь» группы Ю.Г. прозвучали в хип-хоп передаче «Фристайл» на «Нашем Радио».

По данным интернет-проекта Moskva.FM, песня «Ещё один день. Часть 2» (Nonamerz, Ю.Г. и Мандр) является самым популярным треком группы на радио, который с 2009 по 2015 год прослушали 4 тысячи раз, а с 2013 по 2015 год прослушали 6 тысяч раз.

Примечания

Ссылки 
 «Дёшево и сердито» на сайте Discogs
 «Дёшево и сердито» на сайте RapGenius
 «Дёшево и сердито» на сайте RapDB.ru
 «Ещё дешевле, ещё сердитее» на сайте RapDB.ru
 «Дёшево и сердито 2005» на сайте RapDB.ru

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы 2000 года
Альбомы Ю.Г.
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Rap Recordz